Мурманский областной радиотелевизионный передающий центр (филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ») — подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети, основной оператор цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиовещания в Мурманской области.

Мурманский филиал РТРС обеспечивает доставку сигнала цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиосигнала, способствует развитию мобильной телефонной связи и обеспечивает коммуникационную деятельность органов госуправления. Филиал реализовал мероприятия федеральной программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2018 годы» по созданию в регионе цифровой эфирной телесети.

47 передающих станций радиотелецентра обеспечивают 20 цифровыми эфирными телеканалами 99,43% жителей региона.

История

1950—1960-е годы 
В 1956 году в Мурманске началось строительство трехэтажного телецентра и 180-метровой телебашни. Уже 6 ноября 1957 состоялась первая передача Мурманской телестудии, длившаяся час. Передатчик ТТР-5/2,5, на котором транслировалась программа, работал в радиусе 60-65 км.

В 1958 году, согласно приказу № 579 Минсвязи РСФСР от 31.12.1958, телецентр стал структурным подразделением Мурманского областного радиоцентра Управления связи Министерства связи СССР.

В 1961 году был введен в строй новый участок радиорелейной линии РРЛ-16: Мурманск — Кола — Тайбола — Оленегорск — Мончегорск — Африканда, Кандалакша. В Кандалакше в 1962 году установили передатчик МТР-2/1, что значительно увеличило радиус приема телесигнала. В 1965 году началась организация эфирного приема программы Мурманской студии в труднодоступные населенные пункты. Дирекция РРЛ и РТС была переименована в Мурманский телецентр в соответствии с Приказом № 350 Минсвязи СССР от 30.04.1965.

В 1967 году в Мурманске приняли в эксплуатацию станцию космической связи «Орбита», а в 1969 году введена в эксплуатацию станция в поселке Гремиха в телецентре, построенном в том же году по личному указанию Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.

Мурманский телецентр был реорганизован в Мурманскую областную радиотелевизионную передающую станцию (ОРТПС).

1970—1980-е годы 
В 1973 году в Апатитах был организован прием по РРЛ Р-60 первой программы центрального телевидения. После завершения строительства РРЛ Полярный Круг — Умба в поселке Умба началось вещание двух программ ЦТ.

В 1974 году Мурманскую областную радиотелевизионную передающую станцию (ОРТПС) переименовали в Мурманский областной радиотелевизионный передающий центр.

В конце 1980 года была введена в эксплуатацию РРЛ Р-600 2 МВ «Африканда — Кировск» с зоной покрытия в радиусе 60 км. Маломощные передатчики в Кировске и Апатитах были ликвидированы. С 1981 года началась установка приемных станций космической связи НСКС «Москва» в 67 удаленных от РРЛ населенных пунктах.

В 1986 году приняли в эксплуатацию РРЛ Мурманск — Североморск.

В 1987 году, в связи с приказом о переходе предприятий на полный хозрасчет и самофинансирование, городской радиотрансляционный узел (ГРТУ) был передан ОРТПЦ на правах структурного подразделения.

В 1988 году Мурманский Радиоцентр был ликвидирован; весь его штат и основные средства были переданы Мурманскому ОРТПЦ. В состав ОРТПЦ вошли: РС-1, транслирующая программу «Маяк» в Мурманске с 1967 года (СРВ-30, частота 612 кГц), и РС-3, с 1984 года транслирующая в Мурманске третью программу (ДСВ-150, частота 657 кГц), а также РС-5, транслирующая в Мончегорске с 1968 года первую программу ЦТ с врезками программ ГТРК «Мурман» (КВ-50, частота 5930 кГц).

1990-е годы 
В 1992 году ОРТПЦ вывели из состава ГПСИ «Россвязьинформ» и реорганизовали в государственное предприятие Мурманский ОРТПЦ. В том же году были построены сеть ретрансляции общероссийской программы «С-Петербург-5 канал» в Кандалакше, Мурманске, Никеле, а также сеть ретрансляции региональной программы «ТВ-ХХ1» в Мурманске, Умбе, Заполярном и Никеле.

10-16 декабря 1996 года с эфира были сняты телерадиопрограммы компаний-должников: «ОРТ», «ВГТРК», «Санкт-Петербург-5 канал», «Радио-1», «Маяк», «Радио России».

В 1999 году ОРТПЦ был реорганизован в филиал ФГУП ВГТРК («Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания») «Мурманский ОРТПЦ» на основании Указа Президента Российской Федерации № 920 «О создании единого производственно-технологического телерадиовещательного комплекса России (ЕПТК)» от 25.08.1997 и в соответствии с постановлением № 844 Правительства Российской Федерации от 27.06.1998, Приказом № 3 Мурманского ОРТПЦ от 02.01.1999.

2000-е годы 
В 2002 году, согласно Указу Президента России от 13.08.2001 № 1031, распоряжений Правительства РФ № 1516-р от 17.11.2001. и № 1760-р от 29.12.2001, приказу № 4 Мурманского ОРТПЦ от 16.01.2002, «Мурманский областной радиотелевизионный центр» вышел из состава ВГТРК и стал филиалом РТРС «Мурманский ОРТПЦ».

В 2003 году по распоряжению Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 13.06.2002 № 1471-р и приказу РТРС от 25.10.2002 № 197 Мурманскому филиалу РТРС были переданы передатчики РЦТА-70 (ОАО «Ростелеком»). Передатчики были установлены на РРЛ-16: Полярные Зори, Мончегорск, Оленегорск, Ревда, Риколатва и Ковдор. В 2003—2005 годах была проведена модернизация приемной сети, в ходе которой аналоговые приемные станции заменили на цифровые.

Деятельность 
3 декабря 2009 года постановлением Правительства России № 985 утверждена федеральная целевая программа, которая определила этапы и сроки совершения перехода страны на цифровые технологии в телевещании. Мурманская область вошла во вторую очередь создания сети цифрового эфирного вещания.

В 2011 году началось строительство объектов цифрового телевидения, что позволило улучшить ТВ-изображение в регионе. В 2012 году мурманский филиал РТРС установил в областном центре на сопке Варничной новый ретранслятор.

Осенью 2013 года мурманский филиал РТРС начал тестовую трансляцию 10 телеканалов первого мультиплекса.

В мае 2014 года в Мурманске был открыт центр консультационной поддержки зрителей цифрового эфирного телевидения. В декабре началась трансляция второго мультиплекса в Мурманске и Кировске.

25 ноября 2016 года генеральный директор РТРС Андрей Романченко и губернатор Мурманской области Марина Ковтун подписали соглашение о сотрудничестве в области развития телевидения и радиовещания в Кировской области.

В 2016 году цифровое эфирное телевидение стало доступно в поселках Зашеек и Африканда.

6 ноября 2017 года мурманский филиал РТРС отметил свое 60-летие.

22 декабря 2018 года мурманский филиал РТРС запустил в эксплуатацию радиотелевизионную станцию «Ура» в поселке Видяево. Она стала последним, 5040-м, объектом цифрового эфирного вещания в России. С запуском станции завершилось строительство российского цифрового телевидения.

28 декабря 2018 года начали работу все передатчики второго мультиплекса. Цифровой телесигнал стал доступен для 99,24% населения региона. В 2022 году с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года возможность приема 20 телеканалов и трех радиостанции в цифровом формате доступна для 99,43% населения области.

21 октября 2019 года Мурманская область отключила аналоговое вещание федеральных телеканалов. Регион полностью перешел на цифровое телевидение.

Организация вещания 
РТРС транслирует в Мурманской области:

 20 телеканалов и три радиостанции в цифровом формате;
 восемь радиостанций в аналоговом формате.

Инфраструктура эфирного телерадиовещания мурманского филиала РТРС включает:

 областной радиотелецентр;
 центр формирования мультиплексов;
 два производственных территориальных подразделения (цеха);
 47 радиотелевизионных передающих станций;
 52 антенно-мачтовых сооружения;
 передающую земную станцию спутниковой связи для врезки местных телеканалов в первый мультиплекс;
 144 приемных земных станций спутниковой связи;
 94 цифровых телевизионных передатчика;
 аналоговый телевизионный передатчик;
 22 радиовещательных передатчика;
 две точки присоединения операторов кабельного телевидения: цех Мурманск, аварийно-профилактическая группа Кировск цеха Кандалакша;
 девять устройств замещения регионального контента (реплейсеров);
 18 устройств вставки локального контента (сплайсеров).

Социальная ответственность 
В 1957 году в мурманском филиале РТРС создана первичная профсоюзная организация. В новом коллективном договоре РТРС сохранены действующие социальные льготы и гарантии для работников, в том числе более 30 социальных льгот сверх предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

Коллективный договор

19 марта 2020 года заключен коллективный договор на 2020—2023 годы.  РТРС и Профсоюз работников связи России подписали Коллективный договор на 2020-2023 годы 

Охрана труда

В РТРС действует система управления охраной труда, соответствующая требованиям российского законодательства и нормам международного права. Система управления охраной труда предприятия призвана сохранить жизнь и здоровье работников в процессе трудовой деятельности.

Образование

Мурманский филиал РТРС сотрудничает с профильными вузами и колледжами. Студенты проходят практику в подразделениях радиотелецентра, учатся обращаться с современной телерадиовещательной техникой, знакомятся с технологиями цифрового вещания. Специалистов для работы в мурманском филиале РТРС готовят Мурманский Государственный Технический Университет, Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева ФГАОУ ВО «МГТУ».

Награды

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 03.08.2020 заместителю начальника цеха Кандалакша Виктору Сорокину присвоено звание заслуженного работника связи и информации Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 Карта покрытия цифровым телерадиовещанием
 Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ»
 История филиала РТРС в Мурманской области
 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 года N 985 "О федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2018 годы» " (с изменениями на 14 декабря 2018 года)
 Отраслевой доклад Телевидение в России в 2018 году. Состояние, тенденции и перспективы развития
 Отраслевой доклад Радиовещание в России в 2019 году. Состояние, тенденции и перспективы развития
 Переход на цифровое вещание, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
 Летопись 10-летия цифровизации России
 Теребиленко Б. Телевизионная и радиовещательная сеть как объект экономической безопасности. М.: Экономика, 2013.
 Справочник «Кто Есть Кто в телекоммуникациях и телерадиовещании 2019/2020»

Предприятия, основанные в 1957 году
Телекоммуникационные компании России
Предприятия Мурманска
Радиотелевизионные передающие центры России
Филиалы ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»